Brewster's Millions (roman), geschreven door George Barr McCutcheon in 1902, diverse malen verfilmd: 
Brewster's Millions (1914)
Brewster's Millions (1921)
Brewster's Millions (1935)
Brewster's Millions (1945)
Brewster's Millions (1985)
Brewster's Millions (toneelstuk)